Вячеслав Анатольевич Уманец (род. 29 марта 1974, г. Потсдам, ГДР) — российский военный дирижёр и музыкант. Заместитель начальника Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Заслуженный артист Российской Федерации (2012), подполковник.

Биография 
Родился и вырос в семье известного дирижёра и композитора, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора Анатолия Фёдоровича Уманца.

В 1993 году с отличием окончил Московское военно-музыкальное училище по классу флейты, а в 1998 году, пройдя обучение в классе народного артиста России, профессора Игоря Ивановича Раевского окончил военно-дирижёрский факультет при Московской государственной консерватории имени
П. И. Чайковского по специализации «Ансамбли песни и пляски» и «Композиция».

С июня 1998 по декабрь 1999 года руководил военными оркестрами 10 гв. танковой дивизии (г. Богучар), 248 гв. мотострелкового полка (г. Воронеж). А с 2000 по 2006 гг.. возглавлял военный оркестр Военно-инженерной академии (г. Москва).

В июне 2007 г. был назначен на должность начальника — художественного руководителя ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск, а с 2014 г. по н.в. проходит военную службу в Ансамбле Александрова.

Автор ряда музыкальных произведений, пользующихся большой популярностью в войсках, в том числе песни «Вежливые люди» и Гимна национального центра управления обороной Российской Федерации. Сочинением музыки занимается с 1995 г. и пишет не только песни, но и инструментальную музыку для оркестров и различных музыкальных составов (как правило инструментовки и аранжировки также выполняет самостоятельно). На несколько произведений Вячеслава Уманца шоу — балет «Тодес» сделал хореографические постановки с которыми неоднократно и успешно выступают по сегодняшний день. Среди сочинений написано и несколько вокализов для смешанного хора.

Принимал активное участие в проведении военных парадов на Красной площади в качестве музыканта и дирижёра (с 1989 по 2006 годы).

В качестве дирижёра и композитора, сотрудничая с многими творческими коллективами как России, так и за рубежом, гастролировал по миру, (Германия, Италия, Франция, США, Индия, Швеция, Китай, Польша, Чехия, Израиль, Турция, Румыния, Испания и многие др.), где в концертных программах звучала также и музыка Вячеслава Уманца.

Награды 
 Заслуженный артист Российской Федерации (2012),
 Орден Почёта (2019),
 Медаль «За воинскую доблесть» (2013),
 Медаль «Генерал-майор Александр Александров» (2013),
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (2010),
 Медаль «За отличие в военной службе» (2014),
 Медаль «Генерал армии Маргелов» (2008),
 Лауреат Гран-При на фестивале духовых оркестров, проходившего в Италии (1993, 1999),
 Лауреат Международного конкурса «Пилар» среди джазовых исполнителей (2003),
 Дипломант фестиваля «Море — джаз» (2017).

Ссылки 
 Профиль на сайте Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова
 YouTube — канал

Военные музыканты
Академические музыканты России
Военные дирижёры и капельмейстеры Российской Федерации
Руководители Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова
:Категория:подполковники (Российская Федерация)